Štolba může být:

 štolba – správce konírny, podkoní
 nejvyšší štolba

příjmení osob
 František Štolba (1839–1910) – český chemik a vysokoškolský pedagog
 Jan Štolba (* 1957) – český spisovatel, literární kritik a hudebník
 Josef Štolba (1846–1930) – český právník, spisovatel a dramatik
 Václav Štolba (1869–1938) – československý politik, poslanec a senátor

Externí odkazy